Метод рассеяния (физика элементарных частиц) — экспериментальный метод исследования взаимодействий между элементарными частицами и их внутренней структуры путём изучения рассеяния пучков элементарных частиц на неподвижных мишенях или на встречных пучках. Является основным экспериментальным методом исследования в физике элементарных частиц и ядерной физике 

Для подготовки пучков элементарных частиц используются ускорители элементарных частиц. Затем частицы пучков в некоторой области пространства вступают во взаимодействие и пучок рассеивается (изменяется состояние движения образующих его элементарных частиц, или возникают новые частицы) на неподвижной мишени или на встречном пучке, формируемом ускорителем и накопительным кольцом. 

Регистрация рассеянных частиц и измерение их динамических характеристик производится детекторами 
элементарных частиц. Полученная информация используется для количественной оценки и проверки математических гипотез относительно вида взаимодействий между элементарными частицами и их структуры

Метод рассеяния впервые был использован в опытах по рассеянию  - частиц атомами. В настоящее время путём рассеяния электронов большой энергии на нуклонах изучают структуру нуклонов, эксперименты по упругому рассеянию нейтронов и протонов протонами позволяют детально исследовать ядерные силы.

См. также 
 Рассеяние частиц
 Эффективное сечение
 Ускоритель заряженных частиц
 Детектор элементарных частиц

Примечания 

Физика элементарных частиц 
Методы экспериментальной физики